La Taça de Portugal 1991-1992 è stata la 52ª edizione del torneo. Nell'incontro finale del 24 maggio 1992 si videro di fronte allo Stadio nazionale di Jamor il Porto e il Boavista, le due principali squadre di Oporto. L'incontro fu vinto dal Boavista che si aggiudicò così la sua quarta coppa nazionale della sua storia.

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali 
Gli incontri si sono svolti il 22 aprile e il 7 maggio 1992.

Finale

Formazioni

Note

Collegamenti esterni 

Coppa di Portogallo